Pseudophilomedes är ett släkte av kräftdjur. Pseudophilomedes ingår i familjen Philomedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Pseudophilomedes